Хребты:

 Хребты — деревня в Печорском районе Псковской области России.
 Хребты Безумия — роман (или повесть) американского писателя ужасов и фантастики Говарда Лавкрафта.